Le nom d’Ermengarde de Narbonne peut désigner deux femmes issues de la famille des vicomtes de Narbonne :
 Ermengarde de Narbonne († 1196/1197), la plus célèbre, vicomtesse de Narbonne de 1143 à 1192, fille aînée et héritière du vicomte Aymeri II et de sa première épouse, Ermengarde;

 Ermengarde de Narbonne, arrière-petite-nièce de la précédente, fille du vicomte Aymeri III de Narbonne et de Marguerite de Marly, deuxième épouse (1232) de Roger-Bernard II, comte de Foix († 1241).

Dans le domaine de la littérature médiévale, ce nom peut aussi désigner :
 Ermengarde (ou Hermengarde, Hermenjart, Hermangart, Hermengart ) de Pavie (ou de Narbonne), fille de Didier, roi de Pavie et sœur de Boniface, roi des Lombards, épouse du héros de chanson de geste Aymeri de Narbonne, à qui elle donne sept fils et cinq fils, dont Guillaume d'Orange. Elle apparaît notamment dans La Mort Aymeri de Narbonne et Aliscans.

Voir aussi 
 

Ermengarde de Narbonne homonymie
Homonymie dynastique